Benkő Dániel (1799–1883) mezőgazdasági szakíró, az MTA levelező tagja
 Benkő Dániel (1947–2019) lant- és gitárművész